Werner Weist ist der Name folgender Personen:

* Werner Weist (Fußballspieler, 1927) (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Werner Weist (Fußballspieler, 1949) (1949–2019), deutscher Fußballspieler